

Geografia

Benin 
 Plateau – departament

Kanada 
 Le Plateau-Mont-Royal – dzielnica Montrealu

Nigeria 
 Plateau – stan

Szwajcaria 
 Plateau de Diesse – gmina w kantonie Berno, w okręgu Berner Jura

Wybrzeże Kości Słoniowej 
 Plateau – dzielnica Abidżanu

Osoby 
 Joseph Plateau – belgijski fizyk
 Pierre Plateau – francuski biskup

Inne 
 plateau – inne określenie płaskowyżu
 plateau – w naukach ścisłych płaski obszar przebiegu krzywej
 plateau – w psychologii faza w uczeniu się reakcji
 plateau – w seksuologii faza podniecenia seksualnego
 plateau – określanie charakterystyki urządzeń i maszyn 
 Plateau – polska grupa muzyczna
 języki plateau – grupa języków
 reguły Plateau – zbiór reguł
 zagadnienie Plateau – problem matematyczny

Zobacz też 
 Plateaux
 Plato